|-
| 105301 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105302 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105303 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105304 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105305 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105306 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105307 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105308 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105309 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105310 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105311 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105312 - || || 30 d'agost, 2000 || Needville || J. Dellinger, C. Gustava
|-
| 105313 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105314 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105315 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105316 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105317 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105318 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105319 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105320 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105321 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105322 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105323 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105324 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105325 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105326 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105327 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105328 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105329 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105330 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105331 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105332 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105333 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105334 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105335 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105336 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105337 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105338 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105339 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105340 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105341 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105342 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105343 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105344 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105345 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105346 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105347 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105348 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105349 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105350 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105351 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105352 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105353 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105354 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105355 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105356 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105357 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105358 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105359 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105360 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105361 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105362 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105363 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105364 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105365 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105366 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105367 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105368 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105369 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105370 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105371 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105372 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105373 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105374 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105375 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105376 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105377 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105378 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105379 - || || 31 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 105380 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105381 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105382 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105383 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105384 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105385 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105386 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105387 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105388 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105389 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105390 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105391 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105392 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105393 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105394 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105395 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105396 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105397 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105398 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105399 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105400 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5